Sakuru (Tigri-gebied), een dorp in het Tigri-gebied, een betwiste regio tussen Suriname en Guyana
 Sakuru (India), een dorp in Amalapuram Mandal, district East Godavari, in Andhra Pradesh in India